Il singolare femminile del torneo di tennis Orange Prokom Open 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrice Flavia Pennetta che ha battuto in finale Klára Koukalová 7-5, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Anastasija Myskina (semifinali)
 Anna Smashnova (secondo turno)
 Dinara Safina (secondo turno)
 Anabel Medina Garrigues (primo turno)

 Iveta Benešová (quarti di finale)
 Assente
 Assente
 Assente
 Flavia Pennetta (campionessa)
 Marta Marrero (quarti di finale)
 Klára Koukalová (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Orange Prokom Open 2004